"Hollow" je druhá nejznámější balada (po Cemetary Gates) od americké groovemetalové legendy Pantera. Píseň je z druhého úspěšného alba Vulgar Display of Power, celkově šestého. Frontman kapely Phil Anselmo začne ze začátku melodicky intonovat a do toho Dimebag Darrell vybrnkává melodickou předehru a hraje sólo. Text je o kamarádovi Phila Anselma, který upadne do komatu, ale skupina nikdy nezveřejnila o koho přesně šlo. Ukázka textu: (No one knows, what’s done is done, it’s as if he were dead-Nikdo neví, co se stalo, stalo se, je to, jako by byl mrtvý.) Po tří minutové pomalé pasáži,začne skladba nabývat na síle a změní se na klasickou panterovskou nakládačku a Anselmo ztvrdí hlas na svůj klasický.Na albu je to jedenáctá skladba v pořadí a tedy poslední. Ale v roce 2012 vychází album Vulgar Display of Power znovu a k němu bonus Piss. Tak že se skladba Piss řadí na dvanáctou příčku.

Singly z roku 1992
Pantera